JP est un sigle, qui signifie :
 Jeunes Populaires, l'organisation politique de jeunes de l'UMP
 Jeunesses patriotes, ligue d'extrême-droite créé en France en 1924.
 Jeunesse péroniste, jeunesse du Mouvement national justicialiste (ou péroniste). 
 
 Jodrell Bank Pulsar, désignation pour les pulsars découverts à l'observatoire de Jodrell Bank (Cheshire, Royaume-Uni). Voir désignation des pulsars.
 Jurassic Park.
 Journal Parlé, en radio, désigne les tranches d'informations.
 Jeux paralympiques
JP est un code, qui signifie :
 Japon, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .jp
 Japon, selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des codes pays)

JP est un diminutif de nombreux prénoms composés comme Jean-Philippe, , , etc.